Świnice – wieś w woj. łódzkim, w pow. rawskim, w gminie Rawa Mazowiecka 
 Świnice – wieś w woj. mazowieckim, w pow. żyrardowskim, w gminie Mszczonów 

Zobacz też: Marków-Świnice, Świnice Kaliskie, Świnice Warckie, Świnice Warckie-Kolonia